Ebenus hemicycloides är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Ferdinand von Mueller och George Bentham, och fick sitt nu gällande namn av Carl Ernst Otto Kuntze. Ebenus hemicycloides ingår i släktet Ebenus och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
hemicycloides